Datong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Datong Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 
 Datong Qu (härad i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar